Plusieurs cathédrales de l'Église catholique ont été nommées cathédrale Saint-Antonin d'après saint Antonin :
 la cathédrale Saint-Antonin de Palencia en Espagne ;
 la cathédrale Saint-Antonin de Pamiers en France.

Voir aussi 
 Liste de cathédrales

Antonin